Альваро Пенья Ерреро (1991) — іспанський футболіст
 Карлос Руїс Ерреро (1948) — іспанський футболіст.
 Ньєвес Ерреро (1957) — іспанська телеведуча, письменниця та журналістка.